

Földrajz
Alsószerdahely (1899-ig Vág-Szerdahely), Nagyszombati kerület, Szlovákia
Bodrogszerdahely, Kassai kerület, Szlovákia
Csíkszereda, Hargita megye, Románia
Drávaszerdahely, Baranya megye
Dunaszerdahely, Nagyszombati kerület, Szlovákia
Felsőszerdahely (1898-ig Vág-Szerdahely), Trencséni kerület, Szlovákia
Kaposszerdahely, Somogy megye
Kőszegszerdahely, Vas megye
Magyarszerdahely, Zala megye
Muraszerdahely, Mursko Središće, Horvátország
Nyitraszerdahely, Nyitrai kerület, Szlovákia
Szerdahely, Szeben megye, Románia
Szerdahely, Moravske Toplice község, Szlovénia
Tótszerdahely, Zala megye

Történeti földrajz
Szerdahely, Fertőszentmiklós egy része, Győr-Moson-Sopron megye
Szerdahely praedium Veszprém vármegyében
Zerdahely puszta, ma Szécsénke, Nógrád megye